Sergej Aleksandrovič Korotkov (), ruski hokejist, * 11. februar 1951, Moskva, Rusija, † 1998, Rusija.

Korotkov je v ruski hokejski ligi igral za kluba Spartak Moskva in Krila Sovjetov, skupno je na 379-ih prvenstvenih tekmah dosegel 59 golov. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na enem Svetovnem prvenstvu, na katerih je osvojil srebrno medaljo, skupno pa je nastopil na štirinajstih tekmah, na katerih je dosegel dva gola. Umrl je leta 1998 v starosti sedeminštiridesetih let.

Pregled kariere 

|-
| Spartak Moskva
| Ruska liga
| 69/70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Ruska liga
| 70/71
|
| 11
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Ruska liga
| 71/72
|
| 16
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Ruska liga
| 72/73
|
| 27
| 3
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Ruska liga
| 73/74
|
| 31
| 2
| 3
| 5
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Ruska liga
| 74/75
|
| 33
| 5
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Ruska liga
| 75/76
|
| 34
| 11
| 9
| 20
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 10
| 1
| 2
| 3
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Ruska liga
| 76/77
|
| 32
| 7
| 8
| 15
|
| 47
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Ruska liga
| 77/78
|
| 30
| 2
| 6
| 8
|
| 56
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Ruska liga
| 78/79
|
| 35
| 4
| 2
| 6
|
| 57
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Ruska liga
| 79/80
|
| 43
| 6
| 8
| 14
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Ruska liga
| 80/81
|
| 49
| 6
| 14
| 20
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Ruska liga
| 81/82
|
| 46
| 6
| 14
| 20
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hamburger SV
| Nemška 2. liga
| 82/83
|
| 31
| 17
| 18
| 35
|
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 428
| bgcolor="#7FFF00" | 73
| bgcolor="#7FFF00" | 84
| bgcolor="#7FFF00" | 157
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 355
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Ruski hokejski branilci
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti Krila Sovjetov
Hokejisti Hamburger SV